Иван Гавриш:
 Гавриш, Иван Иванович (1914—1976) — Герой Советского Союза.
 Гавриш, Иван Степанович (1901—1985) — бандурист, педагог, активный деятель казачьего возрождения на Кубани.
 Гавриш, Иван Фомич (1920—1994) — Герой Советского Союза.